Cryptopleurum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1844. Cryptopleurum ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Cryptopleurum